Belgium
Sainte-Marie, Luxembourg tartomány Virton járásában levő Etalle-hoz tartozó település

 Franciaország
Sainte-Marie, település Ardennes megyében
Sainte-Marie, település Cantal megyében
Sainte-Marie, település Doubs megyében
Sainte-Marie, település Gers megyében
Sainte-Marie, település Hautes-Alpes megyében
Sainte-Marie, település Hautes-Pyrénées megyében
Sainte-Marie, település Ille-et-Vilaine megyében
Sainte-Marie, település Martinique tengerentúli megyében
Sainte-Marie, település Nièvre megyében
Sainte-Marie, település Pyrénées-Orientales megyében
Sainte-Marie, település Réunion tengerentúli megyében

 Kanada
Sainte-Marie, település Québec tartományban

 Madagaszkár
Sainte-Marie, Madagaszkár melletti kis sziget